

Вишньовка — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область
 Вишньовка — село, Сарикольський район, Костанайська область
 Вишньовка — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область

Вишньовка — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Вишньовка — село, окружний центр, Кемеровська область
 Вишньовка — селище, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Вишньовка — присілок, Каргапольський район, Курганська область
 Вишньовка — присілок, Петуховський округ, Курганська область
 Вишньовка — село, Рубцовський район, Алтайський край
 Вишньовка — присілок, Чишминський район, Башкортостан
 Вишньовка — селище, Шарлицький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Вишнівка

ru:Вишнёвка